Vidnyánszky Attila (1964–) Kossuth- és Jászai Mari-díjas színházi rendező, filmrendező
Vidnyánszky Attila (1993–) Gundel Művészeti Díjas színművész, előbbi fia